Lekythopora är ett släkte av mossdjur. Lekythopora ingår i familjen Lekythoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Lekythopora